El término Flossenbürg puede referirse a:

 Flossenbürg, un municipio en Alemania, en la región del Alto Palatinado, en el Estado de Baviera.
 Campo de concentración de Flossenbürg, un campo de concentración nazi que estuvo situado en esa localidad alemana.